Royal Rumble (2015) — двадцать восьмое в истории шоу Royal Rumble, PPV-шоу производства американского рестлинг-промоушна WWE. Оно состоялось 25 января 2015 года в «Веллс-Фарго-центр» в Филадельфии, Пенсильвания, США.

Результаты

Таблица «Королевской битвы»

Примечания

Ссылки 
 

Спортивные соревнования в Филадельфии